Alex Thomson peut faire référence à :
 Alex Thomson (1929-2007), directeur de la photographie anglais.
 Alex Thomson (1974-), skipper gallois.